Вена́мо (, ) — правый приток Куюни, представляющий собой пограничную реку между Венесуэлой и Гайаной.

Исток расположен на территории . Верховье реки, к северу от водопада , и территория Гайаны, прилегающая к нему, образованы горной породой песчаник свиты Рораима с вкраплениями диабаза в виде силла и дайки.

Бо́льшая часть алмазов в районе реки добывается на левом берегу Венамо близ Ла-Лиры и Эль-Тесоро.

Примечания 

Реки Гайаны
Реки Венесуэлы
Пограничные реки
Бассейн Эссекибо